Mochi steht für:

 Mochi, japanischer Reiskuchen

Mochi ist der Familienname folgender Personen:

Francesco Mochi (1580–1654), italienischer Bildhauer und Medailleur

Ugo Mochi (1889–1977), italoamerikanischer Bildhauer und Tiermaler